Николае́вская гимна́зия № 2 (укр. Миколаївська гімназія № 2) — общеобразовательное учебное заведение города Николаева (Україна). Одна из старейших школ города. Располагается в Центральном районе города на ул. Адмиральской, 24.

По рейтингу, составленному в 2021 году, Николаевская гимназия заняла первое место в рейтинге города.

Директора

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Онлайн дневник 

Школы Николаева
Женское образование в Российской империи
Гимназии Российской империи
Школы, основанные в 1843 году